Saint-Manvieu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Manvieu-Bocage, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Manvieu-Norrey, departementet Calvados i regionen Normandie,